

Automobilismo
 Trofeo Luigi Fagioli – evento automobilistico italiano

Astronomia 
 27959 Fagioli – asteroide della fascia principale

Cucina 
 Fagioli – legumi ricavati dalla pianta del fagiolo comune

Musica 
 Fagioli/Mi piaccion le sbarbine – singolo degli Skiantos del 1980

Persone 
 Achille Fagioli (1843-1896) – politico italiano
 Alice Fagioli (1980) – ex canoista italiana
 Franco Fagioli (1981) – controtenore argentino
 Giancarlo Fagioli (1940) – astronomo amatoriale italiano
 Luigi Fagioli (1898-1952) – pilota automobilistico italiano
 Maria Luisa Fagioli (1922-1998) – insegnante, traduttrice e scrittrice italiana
 Massimo Fagioli (1931-2017) – psichiatra e psicoterapeuta italiano
 Nicolò Fagioli (2001) – calciatore italiano